Избище — название, принадлежащее нескольким населённым пунктам в России, Белоруссии и Молдавии. Само слово означало, что дома были построены или на местах выпаса крупнорогатого скота, который «избивал» копытами землю до той степени, что там ничего не росло, или на месте старых построек — фундаментов, «избищ» (уст.).

 Избище (Воронежская область) — село Семилукский район, Воронежская область.
 Избище (Минская область) — Логойский район, Минская область.
 Избище (Витебская область) — Россонский район, Витебская область.
 Глебово-Избище — усадьба Подмосковья.

См. также 
 Избиште